Безіменна — річка  в Україні, у Барському  районі  Вінницької області, права притока Рову  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5,6 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у Йосипівці. Тече переважно на північний схід через Пляцину і у Барі впадає у річку Рів, праву притоку Південного Бугу.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 114 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви